

Niemcy 
 Falkenhain – dzielnica Altenbergu
 Falkenhain – dzielnica gminy Lossatal w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Lipsk

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Sokołówka

Zobacz też 
 Falkenhayn